Giorgio Perversi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Luigi Perversi – calciatore italiano
 Luigina Perversi – ginnasta italiana